Орхоме́н ():
 Орхомен Старший (сын Зевса) — в древнегреческой мифологии сын Зевса и данаиды Исонои, основатель Орхомена в Беотии, дед Орхомена Младшего.
 Орхомен Младший — в древнегреческой мифологии сын Миния или Зевса или Этеокла, царь Орхомена в Беотии, внук Орхомена Старшего.
 Орхомен (сын Ликаона) — в древнегреческой мифологии один из сыновей Ликаона, основатель и эпоним Орхомена в Аркадии.
 Орхомен (Беотия) или Орхомен Минийский (), древний город в Беотии.
 Орхомен (Аркадия) или Орхомен Аркадский (, ), древний город в Аркадии.